Il singolare del torneo di tennis GHI Bronx Tennis Classic 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Alejo Mancisidor che ha battuto in finale Chris Woodruff 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Gianluca Pozzi (primo turno)
 Stéphane Simian (secondo turno)
 Neil Borwick (quarti di finale)
 Mark Kaplan (primo turno)

 Albert Chang (primo turno)
 Leander Paes (primo turno)
 Michael Joyce (secondo turno)
 Alejo Mancisidor (Campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

GHI Bronx Tennis Classic 1994